

Pessoas 
 Henry Parsons Crowell
 Rodney Crowell

Localidades 
 Crowell (Texas)

Desambiguações de sobrenomes